Člen označuje nějakou osobu, která je příslušníkem nějaké formálně organizované skupiny lidí, má uzavřeno členství – například člen korespondent v ČSAV.

Dále může být:

 v lingvistice:
 větný člen – nejmenší jednotka větné struktury; viz též Holý větný člen
 člen (mluvnice) – slovní druh určující v některých jazycích podstatné jméno
 logický člen – základní stavební prvek logických obvodů
 algebraický člen – v matematice

Externí odkazy